Франсиско И. Мадеро 1. Сексион има више значења:

 Франсиско И. Мадеро 1. Сексион (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско И. Мадеро 1. Сексион (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро 1. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро 1. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско И. Мадеро 1. Сексион (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику